Le terme Pee Vee peut se référer à:

 Pee Vee, Harlan County, Kentucky, États-Unis.
 Pee Vee, comté de Hopkins, Kentucky, États-Unis.
 Abdul Wahab Peevee